

Astronomia 
Cratere Milford – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Irlanda
Milford – cittadina del Donegal
 Regno Unito
Milford – villaggio dell'Armagh
Milford – villaggio del Derbyshire
Milford – villaggio del Surrey
Milford on Sea – paese dell'Hampshire
 Stati Uniti d'America
Milford – comunità non incorporata della contea di Lassen, California
Milford – città della contea di New Haven, Connecticut
Milford – città della contea di Kent e della contea di Sussex, Delaware
Milford – villaggio della contea di Iroquois, Illinois
Milford – città della contea di Decatur, Indiana
Milford – città della contea di Kosciusko, Indiana
Milford – città della contea di Dickinson, Iowa
Milford – città della contea di Geary, Kansas
Milford – città della contea di Penobscot, Maine
Milford – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Milford – villaggio della contea di Oakland, Michigan
Milford – charter township della contea di Oakland, Michigan
Milford – villaggio della contea di Barton, Missouri
Milford – città della contea di Seward, Nebraska
Milford – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
Milford – borough della contea di Hunterdon, New Jersey
Milford – città della contea di Otsego, New York
Milford – città della contea di Hamilton e della contea di Clermont, Ohio
Milford – township della contea di Bucks, Pennsylvania
Milford – township della contea di Juniata, Pennsylvania
Milford – comune (borough) capoluogo della contea di Pike, Pennsylvania
Milford – township della contea di Pike, Pennsylvania
Milford – township della contea di Somerset, Pennsylvania
Milford – città della contea di Ellis, Texas
Milford – città della contea di Beaver, Utah
Milford – città della contea di Jefferson, Wisconsin